Frederik Moth ist der Name folgender Personen:

* Frederik Moth (Gouverneur, 1694) (Frederik Christian Hals von Moth; 1694–1746), norwegisch-dänischer Geschäftsmann und Marineoffizier, Generalgouverneur von Dänisch-Westindien
 Frederik Moth (Gouverneur, 1730) (Frederik Christian Patrick von Moth; 1730–1808), dänischer Treuhänder und Generalgouverneur von Dänisch-Westindien
 Frederik Moth (Literaturwissenschaftler) (Claus Frederik Moth; 1861–1930), dänischer Literaturwissenschaftler und Historiker